Суперкубок Росії з футболу 2005 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2005 року між чемпіоном Росії Локомотивом та володарем кубка Росії Тереком.

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Березень 2005
2005 у Росії